En français, le mot net peut être employé comme adjectif et adverbe au sens de propre.
 salaire net
 poids net
En anglais, le mot net employé comme nom commun peut signifier filet, réseau (network). En français, le mot net peut également être employé dans ce dernier sens en informatique pour désigner :
 un réseau informatique et en particulier :
 Internet, le réseau mondial
 le Web, son application la plus connue
 un intranet
 un extranet
 un réseau de télécommunication
En informatique, l'instruction net est utilisée dans un terminal Windows pour appeler une suite de commandes réseau.

Science 
En chimie analytique, le NET est un indicateur coloré.
En médecine, NET signifie Neuroendocrine tumors
En immunologie, un NET (Neutrophil Extracellular Trap) est le terme anglais désignant le phénomène de Nétose

Organisations 
Au Togo le NET est l'acronyme du Nouvel engagement togolais.
En Grèce, NET a été le nom de la deuxième chaîne publique du réseau Ellinikí Radiofonía Tileórasi de 1997 à 2013 (ERT2 depuis 2015)

Voir aussi